Didymo (zu griech. δίδυμος ‚Paar‘, ‚Zwilling‘) steht für

 einen Berg auf der griechischen Insel Peloponnes, siehe Didymo (Berg)
 die englische Bezeichnung für die Kieselalge Didymosphenia geminata

Siehe auch:
 Didymos